Босе́нс (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхние Пиренеи. Входит в состав кантона Аржелес-Газост. Округ коммуны — Аржелес-Газост.

Код INSEE коммуны — 65077.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 680 км к югу от Парижа, в 145 км юго-западнее Тулузы, в 31 км к югу от Тарба.

На западе коммуны протекает река Гав-де-По.

Климат 
Климат умеренно-океанический с солнечной тёплой погодой и обильными осадками на протяжении практически всего года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 422 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 263 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 203 были экономически активными, 60 — неактивными (показатель активности — 77,2 %, в 1999 году было 73,9 %). Из 203 активных жителей работали 193 человека (95 мужчин и 98 женщин), безработных было 10 (5 мужчин и 5 женщин). Среди 60 неактивных 17 человек были учениками или студентами, 29 — пенсионерами, 14 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Винсента
 Руины  (XIV век). Исторический памятник с 1927 года
 Усадьба Коит (XIV век). Исторический памятник с 1998 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхние Пиренеи